Норија Нуева има више значења:

 Норија Нуева (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Норија Нуева (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Норија Нуева (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Норија Нуева (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Норија Нуева (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Норија Нуева (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику